Kier ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kier, Geburtsname von Anna Patrick (um 1910–?), kanadische Badmintonspielerin
 Herfrid Kier (* 1935), österreichischer Musikhistoriker 
 Hiltrud Kier (* 1937), österreichische Kunsthistorikerin
 Udo Kier (* 1944), deutscher Schauspieler
 Volker Kier (* 1941), österreichischer Politiker (LIF)

Kier steht weiter für:
 Kirchweih im Jossgrund und in Mernes im Spessart

Siehe auch:
 Keer
 Kiehr
 KIR
 Kjer